L'édition 2018 du tournoi de tennis de Zhengzhou se déroule du 16 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Zheng Saisai remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Wang Yafan, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Duan Ying-Ying et Wang Yafan.

Lauréates 
Zheng Saisai remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Wang Yafan.

En double, Duan Ying-Ying et Wang Yafan remportent leur  ensemble dans cette catégorie en battant en finale Naomi Broady et Yanina Wickmayer.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zhengzhou
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Zhengzhou
Tennis en Chine en 2018
Tennis en avril 2018